Römersteinbruch heißen folgende geographische Objekte:

 Römersteinbruch Aflenz, in der Südweststeiermark
 Römersteinbruch St. Margarethen, im Burgenland

Siehe auch: 
 Technik im Römischen Reich #Bergbau und Metallverarbeitung – ein Überblick